Biologia marinha
Esporte Clube Marinho — do Rio de Janeiro, Brasil
Marinhos (quilombo) — em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil

Pessoas 
Marinho (diácono)  — santo cristão
Marinho (tribuno) — oficial romano do sécul IV
Papa Marinho I — papa de Roma entre 882 e 884
Papa Marinho II — papa de Roma entre 942 e 946
Mário Fernando Duarte (n. 1972) — jogador de futebol de praia português

Futebolistas brasileiros 
Mário Caetano Filho (n. 1955)
Mário José dos Reis Emiliano (1957–2020)
Mário Custódio Nazaré (n. 1976)
Mário Sérgio Santos Costa (n. 1990) — Mário Sérgio Santos Costa

Jogadores de futsal
Mário Garcia Leal Júnior (n. 1983) — brasileiro
Mário Cláudio Nogueira Carreiras — português

Hipocorísticos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes